Isabel Francisca María Carolina Ignacia Salvador de Habsburgo-Lorena o, en alemán: Elisabeth Franciska Marie Carolina Salvator von Habsburg-Lothringen  (Viena, 27 de enero de 1892 - Syrgenstein, 29 de enero de 1930) fue miembro de la  familia imperial austríaca, nacida  archiduquesa de Austria y princesa de Toscana

Biografía 
Isabel Francisca, conocido como Ella, era hija del archiduque  Francisco Salvador, hijo de Carlos Salvador de Austria-Toscana y María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias, y la archiduquesa María Valeria de Austria, la hija menor del emperador Francisco José I de Austria y Isabel de Baviera. Su madrina fue la misma emperatriz Sissi. Desde 1904 asistió a la Escuela escocesa en Viena.

Matrimonio 

Isabel Francisca se comprometió, el 8 de abril de 1912, con el conde Jorge de Waldburg-Zeil-Hohenems (1878-1955), hijo de Clemente Maximiliano, II conde de Waldburg-Zeil-Hohenems y de la princesa Clementina de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg, con quien se casó el 19 de septiembre de 1912 en Niederwallsee.
Fue un matrimonio por amor y no político. Jorge no tenía dinero o bienes, y  había sido contratado como profesor particular para sus hermanos.

De esta unión nacieron cuatro hijos:

 María Valeria (María Valeria Clementina Francisca Isabel Walburga, Wallsee, 28 de junio de 1913 - 8 de julio de 2011); se casó el 29 de abril de 1936 con su primo, el archiduque Jorge de Austria-Toscana (Parsch, 22 de agosto de 1905 - Altshausen, 21 de marzo de 1952), hijo de Pedro Fernando, gran duque de Toscana y de la princesa María Cristina de las Dos Sicilias, con descendencia.
 Clementina (Wallsee, 5 de octubre de 1914-Syrgenstein, 21 de septiembre de 1941), murió soltera.
 Isabel (Isabel Eduviges María Francisca Walburga Javiera, Wallsee, 23 de febrero de 1917 - Salzburgo, 18 de junio de 1979), murió soltera.
 Francisco José (Coira, 7 de marzo de 1927), se casó en Pommersfelden el 21 de junio de 1956 con la condesa Priscila de Schönborn-Wiesentheid (Munich, 5 de febrero de 1934-Hohenems, 31 de mayo de 2019), hija del conde Clemente de Schönborn-Wiesentheid y de la condesa Dorotea de Pappenheim, con descendencia.

Muerte 
Isabel Francisca murió el 29 de enero de 1930, tres años después del nacimiento de su último hijo a la edad de treinta y ocho años, en el castillo Syrgenstein. Su marido, en 1931, se casó con la hermana menor de Isabel Francisca,  Gertrudis.

Ancestros

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada

Nacidos en Viena